Wapen van Horn (Limburg)
Wapen van Horn (Neder-Oostenrijk)